Jméno a příjmení Antonín Pokorný má více nositelů:

 Antonín Pokorný (herec) – český herec a zpěvák
 Antonín Pokorný (pedagog) (* 1939) – český pedagog a rektor ČVUT
 Antonín Pokorný (skladatel) (1890–1975) – český violista a hudební skladatel